Kuutsiaq bezeichnet:
 Kuutsiaq (Fluss, Majoqqaq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuutsiaq (Fluss, Qaarajuttoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuutsiaq (Fluss, Paamiut), Fluss im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuutsiaq (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuutsiaq (Fluss, Uummannaq) (auch Sarfarfiup Kuua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland